Jazanias (recabita)
 Jazanias (comandante)
 Jazanias (filho de Safã)
 Jazanias (filho de Azur)